

Patronyme 

 Cole Aldrich (1988-), joueur américain de basket-ball ;
 Henry Aldrich (1647-1710), théologien, philosophe et compositeur anglais ;
 John Merton Aldrich (1866-1934), entomologiste américain ;
 John Warren Aldrich (1906-1995), ornithologue ;
 Mariska Aldrich (1881-1965), cantatrice et actrice américaine ;
 Kate Aldrich (née en 1973), mezzo-soprano américaine ;
 Nelson Wilmarth Aldrich (1841-1915), homme politique et sénateur américain ;
 Pieter Aldrich (1965-), joueur de tennis sud-africain ;
 Robert Aldrich (1918-1983), réalisateur américain ;
 Ronnie Aldrich (1916-1993), pianiste de jazz, arrangeur, chef d'orchestre et compositeur anglais ;
 Thomas Bailey Aldrich (1836-1907), écrivain américain.

Toponyme 

 Aldrich, un village du comté de Polk, dans le Missouri, aux États-Unis ;
 Aldrich, une ville américaine.

Voir aussi 
 Sigma-Aldrich, une société américaine